Een verkeersweg:
N842 (België)
N842 (Frankrijk)
N842 (Nederland), zie Provinciale weg 842